Dans la mythologie grecque, le nom Chthonia (du grec ancien : Χθωνία qui signifie « de la terre ») peut faire référence à :
 Chthonia, princesse athénienne et fille cadette du roi Érechthée et de Praxithée, fille de Phrasimus et Diogènie. Elle a été sacrifiée par son père qui avait reçu une prophétie selon laquelle il ne pourrait gagner la bataille imminente contre Eumolpos que s’il sacrifiait sa fille. Ses sœurs, qui avaient juré de se suicider si l’une d’elles mourait, ont rempli leur serment en se jetant d’une falaise. Selon le dictionnaire Suda, seules deux des sœurs, Protogeneia et Pandora, se sont suicidées, ce qui était logique, puisque des autres filles d’Érechthée, Orithyia avait été enlevée par Borée, Procris s’était marié à Céphale, et Creusa était encore un bébé au moment où le serment avait été prêté. Il a également été dit, cependant, que Chthonia a épousé son oncle Butes, ce qui indique probablement une version selon laquelle elle n’a pas été sacrifiée. Ses autres frères et sœurs étaient Cécrops, Pandore et Métion, et peut-être Mérope, Ornée, Thespius, Eupalamus et Sicyone.
Chthonia, fille de Phoroneus ou de Colontas. Elle et son frère Clymenus auraient fondé un sanctuaire de Déméter Chthonia (voir ci-dessous) à Hermione. Dans une autre version, Déméter, au cours de ses pérégrinations à la recherche de Perséphone, a été maltraitée par Colontas, contre laquelle Chthonia a protesté. Déméter brûla Colontas vif dans sa maison, mais sauva Chthonia et la transporta à Hermione, où elle fonda le sanctuaire susmentionné.
Chthonia ou Phthonia (Phosthonia) une des Alcyonides, filles du géant Alcyonée. Elle était la sœur d’Alkippe, Anthe, Asteria, Drimo, Methone et Pallene. Lorsque leur père Alcyonée a été tué par Héraclès, ces filles se sont jetées dans la mer depuis Kanastraion, qui est le sommet de Pellène. Elles ont ensuite été transformés en alcedinidae (martins-pêcheurs) par la déesse Amphitrite.
Chthonia, une épithète de Déméter et plusieurs autres divinités chthoniennes, telles qu’Hécate, Nyx ou Mélinoé.
Chthonia était aussi un ancien nom mythique et poétique de Crète.

Notes et références

Bibliographie 
 .
.
 .
 .
 .
.
 .
 . 
 .
.
.
 .
 .
 .
 .